Джон Маклин ():
 Маклин, Джон (1878—1955) — американский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Маклин, Джон (1879—1923) — шотландский учитель и революционер.